Mrtník ist eine Gemeinde in Tschechien. Sie liegt in der Mitte des Bezirkes Plzeň-Nord, etwa 26 km nördlich der Stadt Plzeň. Mrtník grenzt im Osten an Kaznějov und im Westen an Dolní Bělá. Erstmals schriftlich erwähnt wurde die Gemeinde im Jahr 1420.

Einzelnachweise